Rabló-pandúr (játék) szabadtéri társas gyermekjáték
 Rabló-pandúr (film, 1978), eredeti címe Räuber und Gendarm, német krimifilm, rendezte  Hans-Jürgen Tögel, főszereplő Eddi Arent
 Rabló-pandúr (film, 1983), eredeti címe Cane e gatto, olasz kalandfilm, rendezte Bruno Corbucci, főszereplő Bud Spencer